Abborratjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Abborratjärnen (Bredareds socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Abborratjärnen (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (0,8 ha)
Abborratjärnen (Mårdaklevs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Abborrtjärn
Abborretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn